Bitwa pod Legnicą – bitwa stoczona 9 kwietnia 1241 podczas najazdu mongolskiego na Polskę
 Bitwa pod Legnicą, zwana również Bitwą pod Lipcami, Bitwą pod Ulesiem – bitwa stoczona 13 maja 1634 podczas wojny trzydziestoletniej
 Bitwa pod Legnicą, zwana również Bitwą pod Pątnowem Legnickim – bitwa stoczona 15 sierpnia 1760 podczas wojny siedmioletniej
 Bitwa nad Kaczawą, zwana też Bitwą pod Legnicą – bitwa stoczona 26 sierpnia 1813 podczas wojen napoleońskich